(engl. ‚Schicksal‘, ‚Untergang‘, ‚Verhängnis‘) bezeichnet:

 Doom, eine Computerspielreihe
 Doom (1993), der erste Teil dieser Reihe
 Doom (2016), Computerspiel, Reboot der Serie

 Doom-Engine, Spiel-Engine
 Doom – Der Film, die filmische Umsetzung des Computerspiels von 2005
 Doom: Die Vernichtung, eine filmische Umsetzung aus dem Jahr 2019
 Doctor Doom (Comic), einen Bösewicht aus den Marvel-Comics
 Doom Metal, einen Musikstil
 Doom, eine veraltete Bezeichnung für das Dark-Wave-Umfeld
 Doom (Band), eine englische Crustcore-Band

Doom ist der Familienname von:

 Alexander Doom (* 1997), belgischer Leichtathlet
 Omar Doom (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:

 Doomsday
 Dohm
 Duhm